Elvers är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Christian Friedrich Elvers (1797–1858), tysk rättslärd
 Jenny Elvers (född 1972), tysk skådespelerska
 Ivar Elvers (1910–1987), svensk botaniker
 Karl-Ludwig Elvers (född 1962), tysk antikhistoriker
 Peter Elvers (1803–1867), tysk-svensk violinist
 Rudolf Elvers (1924–2011), tysk musikvetare

Tyska efternamn